Черкас — экзоэтноним XVI—XVII веков, использовавшийся среди русскоязычного населения и в документах Русского царства к черкесам.

Фамилия 
 Черкас, Василий Кондратьевич (1869—1933) — российский и советский учёный, заведующий Новочеркасской астрономической обсерваторией.
 Черкас, Людвиг Станиславович (1923—2002) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Черкас, Олег Анатольевич (род. 1961) — российский актёр, режиссёр.
 Черкас, Сергей Михайлович (род. 1957) — советский хоккеист, российский тренер.

Топоним 
 Черкас — село, входит в Быково-Гребельский сельский совет, Белоцерковский район Киевской области Украины.
 Черкас — село, входит в Поправский сельский совет, Белоцерковский район Киевской области Украины.

См. также 
 Черкасы (значения)
 Черкасов